Autotransportwagen dienen dem Transport von Kraftfahrzeugen mit der Eisenbahn. Je nach Bauform handelt es sich hierbei um
 Flachwagen der Sonderbauart, siehe Flachwagen #Autotransportwagen
 Gedeckte Güterwagen der Sonderbauart, siehe Gedeckter Güterwagen #Geschlossene Autotransportwagen
 Autoreisezugwagen
 Salonautoreisezugwagen, gedeckte Fahrzeuge zum Transport von Kraftfahrzeugen in Staatszügen und sonstigen Sonderzügen